Francesco Forte (1929–2022) – włoski polityk
 Francesco Forte (ur. 1991) – włoski piłkarz, bramkarz
 Francesco Forte (ur. 1993) – włoski piłkarz, napastnik
 Francesco Forte (ur. 1998) – włoski piłkarz, obrońca